Васак:

 Васак (ум. 1040) — царь Сюника с 998 года.
 Васак Габур (ум. ок. 859) — князь Гегаркуника на севере Сюника.
 Васак Ишханик (ум. ок. 892/893) — сюзеренный князь Сюника.
 Васак Сюни (ок. 387—454/455) — князь Сюника с 409 года.